Bürge steht für:

 Bürge, Gewährleister einer Bürgschaft
 eine Person, die für einen Einwanderungsbewerber bürgt (engl. sponsor), siehe Einwanderung in die Vereinigten Staaten
 ein Waldgebiet östlich von Jülich, siehe Hambacher Forst

Bürge ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Bürge (* 1947), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Fabia Bürge (* 1999), Schweizer Unihockeyspielerin
 Marcel Bürge (* 1972), Schweizer Sportschütze

Siehe auch:
 Burge (Begriffsklärung)